Toledo-Piza kan som auktorsförkortning betyda:

 Mônica de Toledo-Piza Ragazzo
 Mônica Toledo-Piza

Robotskapade auktorsförkortningar